Людвиковка () — название населенных пунктов на Украине:

Людвиковка — до 1946 г. название села Лозовое в Черневецком районе Винницкой области.
Людвиковка — до 1946 г. название села Залужное в Романовском районе Житомирской области.
 Людвиковка — до 1946 г. название села Двуречье в Теребовлянском районе Тернопольской области.
Людвиковка — до 1946 г. название села Подолянское в Виньковецком районе Хмельницкой области.